Christian Zwingmann ist der Name folgender Personen:

* Christian Zwingmann (Architekt) (1827–1891), dänischer Architekt
 Christian Zwingmann (Psychologe) (* 1963), deutscher Psychologe